Nel 1922 in Italia furono giocati due campionati di calcio, oggi entrambi riconosciuti come ufficiali. Infatti le maggiori squadre della FIGC, che auspicavano un campionato di prima divisione di carattere nazionale e con un numero limitato di squadre alla stregua delle altre nazioni europee, fondarono la Confederazione Calcistica Italiana, una Federazione alternativa che diede vita ad un proprio campionato.

Campionato di calcio italiano 1921-1922 C.C.I.
Campionato di calcio italiano 1921-1922 F.I.G.C.